Нового́рская у́лица — улица в Северо-Западном административном округе Москвы, в районе Куркино между Ландышевой и Родионовской улицами.

Происхождение названия 
Названа в 1986 году по направлению к бывшему дому отдыха «Нагорное» из бывшей деревни Куркино, вошедшей в состав Москвы в 1985 году. Название мотивировано названием дома отдыха, но изменено с Нагорной на Новогорскую, чтобы не дублировать имена Нагорной улицы и Нагорного бульвара на юге Москвы в районе Котловка. Альтернативное объяснение — по соседнему посёлку Новогорск (сейчас микрорайон, или внутригородская территория, «Новогорск» Химок).

Описание 
Новогорская улица начинается от Ландышевой улицы, проходит на запад, пересекает Захарьинскую улицу, доходит до Куркинского кладбища и поворачивает направо к северу, заканчивается на Родионовской улице. На улице расположен Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине.

Примечательные здания и сооружения 
 № 37 — Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине. Первоначальная церковь построена владельцем села Куркино, боярином, князем Иваном Алексеевичем Воротынским в 1672—1678 годах. В 1760-е годы храм был перестроен.
 № 67 — Детский сад № 2510 «Теремок».

Примечания

Ссылки 
 Вострышев М. И. Москва: все улицы, площади, бульвары, переулки. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2010. — 688 с. — ISBN 978-5-699-33874-0.
 ОМК УМ Новогорская улица
 Список организаций, находящихся на Новогорской улице. 
 Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине